Riez peut désigner :
 Riez, Riez-la-Romaine, (de Reii), une commune française du département des Alpes-de-Haute-Provence ;
 Colonnes de Riez, érigée vers la fin du  ;
 Thermes romains de Riez, construite à l'antiquité romaine ;
 Vestiges antiques de Riez, datant de l'antiquité romaine ;
 ancien diocèse de Riez (jusqu'en 1790) et liste des évêques de Riez ;
 Fauste de Riez ou Saint Fauste (408-495), évêque de Riez, un saint chrétien fêté le  ;
 Diocèse de Digne, Riez et Sisteron, (créé en 1822) ;
 Baptistère de Riez,
 Chapelle Sainte-Maxime de Riez,
 Canton de Riez, une division administrative française dont le chef-lieu est Riez.
 Isle de Rié, (île de Riez) ancienne île jusqu'à la fin du  en Vendée ;
 Saint-Hilaire-de-Riez, une commune française du département de la Vendée ;
 Combat de Riez (1622), bataille militaire menée par roi Louis XIII ;
 Gare de Saint-Hilaire-de-Riez
 Aire urbaine de Saint-Hilaire-de-Riez
 Unité urbaine de Saint-Hilaire-de-Riez
 Canton de Saint-Hilaire-de-Riez, une nouvelle division administrative française dont le chef-lieu sera Saint-Gilles-Croix-de-Vie ;
 Notre-Dame-de-Riez, une commune française du département de la Vendée.
 Réserve naturelle des Riez du Mont de Boffles, située à Nœux-lès-Auxi dans le Pas-de-Calais.